Путево́й очерк (также травело́г от  () — очерк, в основе которого лежит описание каких-либо событий, происшествий, встреч с людьми, которые происходят во время путешествия автора, художественно оформленный путевой дневник.

История появления очерка в России 
Путевой очерк относится к наиболее ранним формам журналистики. В России первые путевые очерки появляются в 18 веке, так как именно в этот период входят в моду путешествия, а сам путь из одной географической точки в другую перестаёт быть инструментальным и начинает восприниматься как форма полноценного существования, достойного фиксации и литературной обработки. Во время путешествия автор, основываясь на личных впечатлениях, начинает фиксировать формы жизни, обычаи и нравы, социальные контрасты. Так появляются Путешествие из Петербурга в Москву А. Н. Радищева и Письма русского путешественника Н. М. Карамзина.

Черты 

Из всех очерков, путевой очерк в наибольшей мере претендует на то, что в основе его сюжета будет лежать авантюра. Она задается самим характером подготовки данного типа повествования. Сюжет очерка отражает последовательность событий, происшествий и встреч автора во время его путешествия. Выбирать из всех впечатлений автор должен самое важное и интересное для читателя. Что именно автор посчитает важным и интересным, зависит от его замысла, который обычно формируется во время путешествия. Иногда замысел возникает до начала поездки. Автор в данном случае основывается на своих ранних наблюдениях.
Помимо авантюрности сюжета путевой очерк обладает такой чертой, как динамизм. Он формируется благодаря самому факту перемещения автора во времени и пространстве. Динамизм позволяет автору сделать читателя «соучастником» путешествия, дать почувствовать напряжение поездки.

Цели 

У путевого очерка может быть несколько самых разных целей — исследование хобби населения какого-либо города, показ решения какой-либо проблемы в разных населенных пунктах (создание приютов для детей, забота о инвалидах и бездомных, сохранение памятников старины, охрана достопримечательностей и т. п.).

Известные очеркисты и их очерки 
 А. Н. Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву»;
 А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум»;
 И. А. Гончаров, «Фрегат „Паллада“»;
 А. П. Чехов, «Остров Сахалин»;
 И. Ильф, Е. Петров, «Одноэтажная Америка»;
 И. Эренбург, сборник очерков «Белый уголь, или Слезы Вертера»;
 Камило Хосе Села, книги очерков «Путешествие в Алькарию» и «Новое путешествие в Алькарию»;
 Франсуа Рене де Шатобриан, «Воспоминания об Италии, Англии и Америке»;
 В. К. Арсеньев, «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала».

См. также 
 Итинерарий
 Путешествие (литература)
 Трэвел-журналистика
 Хождения

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературные жанры
Жанры журналистики
Путевые очерки‎
Литература о путешествиях